Skiz – określenie jokera w tarocie
 Skiz – komedia Gabrieli Zapolskiej